Arjen Duinker, dichter
 Dirk Duinker, politicus
 Niels Duinker, jongleur